Gill (Dragon Ball)
 Gill (Massachusetts)
 Gill (Street Fighter)
 Gill (volume)

Desambiguação